Pimienta de Guinea puede hacer referencia a:
 Aframomum melegueta, también llamado amomo, cardamomo de Madagascar o aframomo.
 Piper guineense, también llamado pimienta de Benín o pimienta ashanti.